Die Abkürzung BVT steht für:

 Badminton-Verein Tröbitz
 Bergverordnung für Tiefbohrungen, Tiefspeicher und für die Gewinnung von Bodenschätzen durch Bohrungen; siehe Tiefbohrverordnung
 Berjaya Air, eine mailaiische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Beste verfügbare Techniken, ein Rechtsbegriff in der der Europäischen Union
 Borrowed Virtual Time, ein Scheduling Algorithmus
 Länderkennung für die Bouvetinsel [buˈve-] (norw.: Bouvetøya), eine vulkanische unbewohnte Insel im Südatlantik
 Build Verification Test, in der Softwareentwicklung ein Test zum Überprüfen eines Erstellungsvorgangs, siehe smoke testing
 Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ehemalige Behörde in Österreich
 Bundesverband der Transportunternehmen
 Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung
 Bundesverband Trans* e.V. - BVT*, eine bundesweite Interessensvertretung, die sich für die Rechte von trans* Personen einsetzt 
 BVT – Verband Tore, bundesweite Vereinigung von Torherstellern und Zulieferern für die Torindustrie 
 BVT Brenn- und Verformtechnik Bremen und BVT Chartering und Logistics, Unternehmen der Heinrich Rönner Gruppe
 BVT Unternehmensgruppe, ein deutsches Investment-Unternehmen  

BVT